W Polsce:
 Koronowo – miasto w woj. kujawsko-pomorskim
 Koronowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Barczewo
 Koronowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Lipno

 Koronowo – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim
 Koronowo – dawna gromada
 Koronowo – bocznica szlakowa i przystanek kolejowy w Koronowie

Miejscowości w Rosji:
 Zielenogradsk (pol. hist. Koronowo) – miasto w Rosji, w obwodzie kaliningradzkim